Chipanga ist:

 Chipanga (Ward), eine Verwaltungseinheit in der Region Dodoma in Tansania
 Chipanga (Familienname), Familienname in Tansania und Malawi
 Chipanga (Sambia), Ort in Sambia

Folgende Personen heißen Chipanga:

 Chiletso Chipanga (* 1987), malawischer Schachspieler
 Kudzai Chipanga, simbabwischer Politiker